L'hôtel de Sassenay peut désigner :
 l'hôtel de Sassenay, hôtel particulier de Chalon-sur-Saône ;
 l'hôtel de Sassenay, hôtel particulier de Dijon.